Onderdistrict in Indonesië
 Jati Agung, een onderdistrict in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung,  Sumatra
Plaats in Indonesië
 Jati Agung (Ambarawa), een plaats in het onderdistrict Ambarawa, regentschap Pringsewu, Lampung, Sumatra